Schild-Verlag bzw. Schild Verlag ist der Name folgender Verlage: 

 Schild Verlag (Elbingen)
 Schild-Verlag (München)